Fie steht für:

 Fie (Risør), Ort in Risør, Provinz Aust-Agder, Norwegen
 Kap Fie, kleines Kap an der Südostküste der Bouvetinsel
 eine Weißweinsorte, siehe Sauvignon Blanc #Synonyme

fie steht für:
 Fyer (ISO-639-3-Code), west-tschadische Sprache in Plateau (Nigeria)

FIE steht für:
 Fédération Internationale d’Escrime, Fechtsportdachverband
 Flugplatz Fair Isle (IATA-Code),  Flugplatz auf Fair Isle, Shetland-Inseln
 Field Aviation (ICAO-Code), deutsche Fluggesellschaft

Siehe auch:
 Fié, Fluss in Guinea und Mali

Abkürzung